Этвелл () — английская фамилия. Известные носители:

  (1911—1999) — шотландский инженер и ученый.
 Этвелл, Филлип — американский режиссёр.
 Этвелл, Хэйли (род. 1982) — английская актриса.